Horváth Zsófia
 Horváth Zsófia (1969) Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus
 Horváth Zsófia (1995) labdarúgó (Ferencvárosi TC)
hasonló nevűek
 Méray-Horváth Zsófia (1889–1977) világbajnok gyorskorcsolyázó